

Geografia
 Candé – comune francese situato nel dipartimento del Maine e Loira

Onomastica
 Cande – variante del nome proprio di persona Candelaria

Persone
 Baciro Candé – allenatore di calcio guineense
 Fali Candé – calciatore guineense
 Mamadu Candé – calciatore guineense naturalizzato portoghese
 Mamadu Samba Candé, noto come Sambinha – calciatore guineense